Urticáceas (lat. urticaceae) é uma família de plantas com flor da ordem Rosales com distribuição cosmopolita, constituída por cerca de 53-56 géneros e mais de 2625 espécies, com centro de diversidade na região tropical. Os membros desta família, que inclui as espécies conhecidas por urtigas, são plantas herbáceas e lenhosas, frequentemente com tricomas urticantes nas folhas e ramos ricos em acetilcolina, histamina e serotonina. Entre os géneros com pelos urticantes conta-se Urtica, Nanocnide, Girardinia e Dendrocnide. A família das urticáceas tem uma distribuição cosmopolita, encontrando-se apenas ausente das regiões polares.

Descrição
O nome da família deriva do nome genérico Urtica, o género que inclui a maioria das plantas conhecidas comummente como urtigas. Na família das urticáceas incluem-se várias plantas comuns e algumas espécies com interesse económico, incluindo as urtigas dos géneros Urtica, rami (Boehmeria nivea), māmaki (Pipturus albidus) e ajlai (Debregeasia saeneb).

De acordo com a base de dados do Royal Botanic Gardens, Kew, a família inclui cerca de 2625 espécies, agrupadas em 53 géneros, sendo aqueles que apresentam maior número de espécies Pilea (500 a 715 espécies), Elatostema (cerca de 300 espécies), Urtica (cerca de 80 espécies) e Cecropia (cerca de 75 espécies). Cecropia contém muitas espécies mirmecófitas.

Morfologia
As espécies que integram a família urticáceas são maioritariamente plantas herbáceas, com predomínio das espécies anuais (por exemplo, Urtica e Parietaria), mas com muitas perenes, mas também engloba lenhosas como lianas, semi-arbustos ou arbustos (por exemplo, Pilea) e raramente árvores (como em Dendrocnide e Cecropia). As espécies lenhosas podem ser perenifólias ou caducifólias. Algumas espécies, por exemplo, no género Pilea, são suculentas. Poucas espécies crescem como epífita (algumas no género Pilea). Dependendo do género (especialmente na tribo Urticeae), as partes vegetativas da planta podem ser recobertas por pelos urticantes. Raramente ocorrem espinhos.

Algumas espécies apresentam cistólitos mais ou menos alongados e laticíferos, embora restritos à epiderme ou muito reduzidos, que produzem um látex aguado, translúcido e ligeiramente mucilaginoso.

As folhas são geralmente de filotaxia alterna e espiralada ou dística, menos frequentemente opostas. As folhas são geralmente inteiras, com pecíolo bem desenvolvido e distinto, com lâmina foliar simples, por vezes lobada, raramente composta (como em Cecropia ou Elatostema), com a margem foliar inteira e  lisa a serrada ou serrilhada. A maioria das espécies apresenta estípulas, que podem ser terminais ou laterais, livres ou fundidas. A venação pode ser peninérvea a palmada. A lâmina foliar, por vezes pode apresentar base cordada ou assimétrica. Geralmente estão presentes estípulas. Sob a epiderme ocorrem cistólitos na região apical da folha ou na sua parte inferior, que são reconhecíveis somente quando as folhas secam.

Apresentam geralmente flores unissexuais, existindo espécies monoicas e espécies dioicas. Algumas espécies são poligamomonozoicas, com flores unissexuais e hermafroditas a ocorrerem no mesmo individuo. As inflorescências podem ser do tipo cimoso, raramente terminais, muitas vezes ramificadas e axilares, com frequência espiciforme ou em panículo, com flores congestas em estruturas esferoidais. Normalmente há brácteas, que em algumas espécies envolvem completamente a flor.

As flores são geralmente unissexuais nas plantas monóicas e dióicas, do tipo actinomorfo, ou seja, radialmente simétricas, raramente zigomórficas. Brácteas florais podem estar presentes ou ausentes, sendo que se presentes, então ocorrem num verticilo com de 1-6 brácteas. São flores monoclamídeas e, raramente, aclamídeas. O cálice pode apresentar de 2 a 6 sépalas (geralmente 4 ou 5) podendo ser gamossépalo ou dialissépalo, com prefloração valvar ou imbricada. Os estames geralmente são de 1 a 5, opostos às sépalas, com os filetes livres, curvados no botão, com anteras rimosas. Os carpelos aparentam ser apenas um, mas na verdade são 2, com um deles bastante reduzido, com um ovário unilocular e súpero.

Nas flores masculinas e hermafroditas existem de dois a seis estames. Os estames são muitas vezes dobrados para dentro nos botões e nas flores imaturas. Muitas vezes as anteras abrem na direcção longitudinal. Os grãos de pólen são mono- ou poli-colpados. As flores femininas podem ter estaminódios. Os estiletes podem ser simples ou o estigma pode ser filamentoso.

A maioria das espécies é polinizada pelo vento, dispersando o pólen quando os estames amadurecem e os filamentos se estiram explosivamente, um mecanismo peculiar e conspicuamente especializado de dispersão do pólen.

Os frutos, sempre solitários, geralmente são aquénios, mas por vezes drupas diminutas. Muitas vezes os frutos são aumentados até à  maturação por brácteas aderentes duráveis. Geralmente as sementes contêm endosperma, mas por vezes este pode estar ausente. O embrião é recto, com dois cotilédones ovalo-elípticos ou orbiculares.

O número cromossómico básico é x = 7–14.

Polinização 
As pequenas flores das urticáceas são maioritariamente polinizadas pelo vento. Muitas espécies utilizam seus estames inflexos, que se estendem elasticamente fazendo com que o pólen seja liberado em forma de jactos e injectado a grande velocidade nas correntes de ar. Algumas espécies são polinizadas por insectos (entomófilas).

Distribuição
A família das urticáceas tem uma distribuição cosmopolita, mas não ocorre qualquer espécie nas regiões árcticas. Na região Neotropical ocorrem cerca de 16 géneros, agrupando mais de 450 espécies. Um amplo conjunto de espécies comporta-se em muitas áreas do mundo como planta invasora.

Os centros de diversidade da família estão situados nas regiões tropicais, especialmente na Austrália e na América do Sul e Central.

Usos
Várias espécies de urticáceas são utilizadas para fins económicos, com destaque para a produção de fibras vegetais, a jardinagem e o usos como plantas ornamentais com destaque para utilizações como plantas de interior.

Muitos espécies de plantas desta família são adequados para a produção de fibras vegetais. As fibras obtidas das urticáceas distinguem-se de outras fibras lignocelulósicas por seus grandes comprimentos individuais. Além disso, estas fibras ocorrem em compósitos de fibras soltas e não como no cânhamo ou linho em feixes de fibras. As seguintes espécies são particularmente adequadas para produção de fibras: Urtica dioica, Urtica dioica subsp. gracilis, Urtica kioviensis, Urtica cannabina, Laportea canadensis, Maoutia puya, Girardinia diversifolia, Boehmeria nivea, Boehmeria tricuspis e Boehmeria tenacissima.

As folhas jovens das espécies dos géneros Girardinia, Laportea e Urtica podem ser utilizadas para alimentação humana cruas ou confeccionadas. Os frutos das espécies de Cecropia e Pourouma são comestíveis.

Várias espécies estão a ser estudadas como potenciais fontes de produtos com interesse farmacológico.

Várias espécies são utilizadas para fins ornamentais e de decoração, nomeadamente a Pellionia repens, Pilea cadierei, Pilea microphylla e Pilea peperomioides.

Filogenia e sistemática
A primeira proposta de criação da família Urticaceae surgiu em 1789, da autoria de Antoine Laurent de Jussieu, que a publicou na sua obra Genera plantarum ..., p. 400.

O sistema APG IV coloca a família Urticaceae na ordem Rosales, enquanto os antigos sistemas de base morfológica consideravam esta família como parte de uma ordem Urticales, onde estava em conjunto com as famílias Ulmaceae, Moraceae e Cannabaceae. Apesar disso, os sistemas de classificação do grupo APG consideram a antiga ordem Urticales como um grupo monofilético, agora designado por rosídeas urticaloides e considerados um clado da ordem Rosales.

Filogenia
Anteriormente incluída na agora extinta ordem Urticales, estudos moleculares recentes resultaram na colocação da família Urticacea dentro da circunscrição taxonómica actual da ordem Rosales no clado das rosídeos urticaleanos (ou rosídeos urticaloides), que também inclui Ulmaceae, Celtidaceae, Cannabaceae e Moraceae. O género Cecropia, que durante muito tempo fora alternativamente colocado nas Moraceae, Urticaceae, ou sua própria família (Cecropiaceae), agora está incluída nas Urticaceae.

Esta alteração de posicionamento resulta dos resultados de estudos de filogenética molecular que mostraram que as seis ou sete famílias e mais de 2 600 espécies da então ordem Urticales afinal pertencem à ordem Rosales. Em consequência desses resultados, a ordem Rosales está dividida em três clados, aos quais não foi atribuído nível taxonómico. No agrupamento, o clado basal consiste da família das Rosáceas, com outro clado agrupando 4 famílias, incluindo Elaeagnaceae, e o terceiro clado agrupando as 4 famílias que antes eram consideradas parte da ordem Urticales. Essa configuração corresponde à seguinte árvore filogenética  assente na análise cladística de sequências de DNA, na qual é patente a posição das Urticaceae como membro do clado das rosídeas urticalóides:

Na ordem Rosales, a família das urticáceas é o grupo mais interno da ordem, sustentada tendo por principais sinapomorfias a presença de laticíferos restritos à casca, a produção de látex mucilaginoso, o gineceu pseudomonómero, a placentação basal e a presença de cistólitos alongados.

Os resultados dos estudos de filogenética molecular atrás referidos sugerem as seguintes relações entre os géneros que integram a família Urticaceae:

Como mostram os resultados de diferentes análises de sequenciação de DNA, e está patente no cladograma atrás, alguns géneros não são monofiléticos, uma vez que algumas de suas espécies correspondem a diferentes géneros e tribos e, portanto, requerem investigação adicional para determinar a sua circunscrição taxonómica e reposicionamento.

Registo fóssil
O registo fóssil dos membros da família das urticáceas é disperso e baseado principalmente em frutos isolados. Estão propostas doze espécies determinadas com base aquénios fossilizados, datados a partir do Cretáceo Superior da Europa Central. A maioria foi designada para os géneros extantes Boehmeria (três espécies), Debregeasia (uma espécie) e Pouzolzia (três espécies), enquanto três espécies foram atribuídas ao género extinto Urticoidea.

Entre a flora fóssil do estágio Maastrichtiano da Colômbia foram identificadas folhas que se assemelham à folhagem das espécies da tribo extante Ceropieae.

Sistemática

Resultados de estudos de biologia molecular colocam a antiga ordem Urticales como parte de uma ordem Rosales com circunscrição taxonómica alargada. Os seis géneros (Cecropia, Coussapoa, Pourouma, Myrianthus, Musanga e Poikilospermum), com entre 180 e 200 espécies, que integravam a antiga família Cecropiaceae C.C.Berg foram também integrados nas Urticaceae.

A divisão da família em tribos foi inicialmente proposta em 1830, por Charles Gaudichaud-Beaupré, na sua obra H. L. C. de Freycinet’s Voyage autour du monde…executé sur les corvettes de S. M. l’Uranie et la Physiciene. Nesse enquadramento e com essa circunscrição alargada, a família Urticaceae inclui 6 tribos com os seguintes géneros:

Boehmerieae Gaudich. 1830
Archiboehmeria C.J. Chen 1980 (1 sp.)
Astrothalamus C.B. Rob. 1911 (1 sp.)
Boehmeria Jacq. 1760 (80 spp.)
Chamabainia Wight 1853 (1–2 spp.)
Cypholophus Wedd. 1854 (15 spp.)
Debregeasia Gaudich. 1844 (4 spp.)
Gibbsia Rendle 1917 (2 spp.)
Gonostegia Turcz. 1846 (5 spp.)
Hemistylus Benth. 1843 (4 spp.)
Neodistemon Babu & A. N. Henry 1970 (1 sp.)
Neraudia Gaudich. 1830 (5 spp.)
Nothocnide Blume 1856 (4 spp.)
Oreocnide Miq. 1851 (15 spp.)
Phenax Wedd. 1854 (12 spp.)
Pipturus Wedd. 1854 (30 spp.; incluindo Piptuirus var. orth.)
Pouzolzia Gaudich. 1826 [1830] (70 spp.)
Rousselia Gaudich. 1826 [1830] (3 spp.)
Sarcochlamys Gaudich. 1844 (1 sp.)
Cecropieae Gaudich. 1830
Cecropia Loefl. 1758 (70–80 spp.)
Coussapoa Aubl. 1775 (>50 spp.)
Leucosyke Zoll. & Moritzi 1845 (35 spp.)
Maoutia Wedd. 1854 (15 spp.)
Musanga R. Br. in Tuckey 1818 (2 spp.)
Myrianthus P. Beauv. 1804 [1805] (7 spp.)
Pourouma Aubl. 1775 (>50 spp.)
Elatostemateae Gaudich. 1830 (sin.: Lecantheae Wedd. 1854; Procrideae Wedd. 1856)
Elatostema J.R. Forst. & G. Forst. 1775 (300 spp.)
Gyrotaenia Griseb. 1861 (4 spp.)
Lecanthus Wedd. 1854 (1 sp.)
Meniscogyne Gagnep. 1928 (2 spp.)
Myriocarpa Benth. 1844 [1846] (18 spp.)
Petelotiella Gagnep. in Lecomte 1929 (1 spp.)
Pilea Lindl. 1821 (250 spp.; sin.: Aboriella Bennet; Achudemia Blume 1856; Dubrueilia Gaudich. 1826)
Procris Comm. ex Juss. 1789 (20 spp.; sin.: Langeveldia Gaudich. 1830 Pellionia Gaudich. 1826; Sciophila Gaudich. 1830)
Sarcopilea Urb. 1912 (1 sp.)
Forsskaoleeae Gaudich. 1830 (com apenas um estame; todas as espécies sem pelos urticantes)
Australina Gaudich. 1830 (2 spp.)
Didymodoxa E. Mey. ex Wedd. 1857 (2 spp.)
Droguetia Gaudich. 1830 (7 spp.)
Forsskaolea L. 1764 (6 spp.)
Parietarieae Gaudich. 1830
Gesnouinia Gaudich. 1830 (2 spp.)
Parietaria L. 1753 (20 spp.; sin.: Freirea; Thaumuria)
Soleirolia Gaudich. 1830 (1 sp.)

Urticeae Lamarck & DC. 1806 (sin.: Urereae Gaudich. 1830; todas as espécies com pelos urticantes)
Dendrocnide Miq. 1851 (27 spp.)
Discocnide Chew 1965 (1 sp.)
Girardinia Gaudich. 1830 (2 spp.)
Hesperocnide Torr. 1857 (2 spp.)
Laportea Gaudich. 1826 [1830] (21 spp.; sin.; Fleurya Gaudich. 1826)
Nanocnide Blume 1856 (2 spp.)
Obetia Gaudich. 1844 (7 spp.)
Poikilospermum Zipp. ex Miq. 1864 (20 spp.)
Touchardia Gaudich. 1847 (1–2 spp.)
Urera Gaudich. 1826 [1830] (35 spp.)
Urtica L. 1753—nettle (80 spp.)
Zhengyia T. Deng, D.G. Zhang & H. Sun 2013 (1 sp.)
Incertae sedis
Metatrophis F. Br. 1935 (1 sp.)

Géneros e sua distribuição
A família é presentemente dividida em 54-56 géneros. A lista que se segue, ordenada alfabeticamente, indica o número aproximado de espécies de cada género e suas regiões de distribuição natural:
 Aboriella : contém apenas uma espécie:
 Aboriella myriantha : é um endemismo do estado indiano de Arunachal Pradesh, no leste dos Himalaias.
 Achudemia : com 3 espécies, nativo da Ásia.
 Archiboehmeria : contém apenas uma espécie:
 Archiboehmeria atrata : nativa da China e do norte do Vietname. Cresce como um arbusto ou semi-arbusto.
 Astrothalamus : contém apenas uma espécie:
 Astrothalamus reticulatus : nativa das Filipinas.
 Australina : com apenas 2 espécies, uma nativa do sul da Austrália e da Nova Zelândia e outra da Etiópia e Quénia.
 Boehmeria : contém cerca de 50 a 65 espécies, a maioria dos trópicos e subtrópicos.
 Cecropia , sin.: Ambaiba ): com 75 a 100 espécies, nativa do Neotropis. A maioria das espécies tem porte arbóreo. Algumas espécies são problemáticas em regiões tropicais como planta invasora.
 Chamabainia : contém apenas uma espécie:
 Chamabainia cuspidata : nativa dos trópicos e subtrópicos do leste da Ásia.
 Coussapoa : com cerca de 50 espécies, nativas do Neotropis, são arbustos ou árvores.
 Cypholophus : com 15 a 30 espécies, nativas da China, Taiwan, Indonésia, centro da Malásia, Nova Guiné, Filipinas e ilhas do Pacífico.
 Debregeasia : com 6 espécies, nativas dos trópicos e subtrópicos do leste da Ásia e do noroeste da África, são arbustos ou pequenas árvores.
 Dendrocnide : com 36 a 70 espécies, nativas do sul e sueste da Ásia, Austrália e ilhas do Pacífico, são arbustos ou árvores com pelos urticantes.
 Didymodoxa : contém 2 espécies, nativas da África.
 Discocnide : contém apenas uma espécie:
 Discocnide mexicana : nativa do México.
 Droguetia : com cerca de 7 espécies, ocorrem principalmente na África, entre as quais:
 Droguetia iners : a sua área de distribuição natural estende-se até à Ásia.
 Elatostema : contém cerca de 300 espécies, com distribuição natural nas regiões de clima tropical e subtropical da África, Ásia e Oceania. Cerca de 146 espécies ocorrem na China, 108 delas apenas naquele território.
 Forsskaolea : com 6 espécies, nativas das  ilhas Canárias, sueste da Península Ibérica e do subcontinente indiano.
 Gesnouinia : com 2 espécies, nativas das ilhas Canárias.
 Gibbsia : com apenas 2 espécies, são arbustos nativos das montanhas do oeste da Nova Guiné.
 Girardinia : com apenas 2 espécies, nativas do norte da África, Madagáscar e Ásia, são plantas herbáceas anuais a perenes, dotadas de pelos urticantes.
 Gyrotaenia : com 4 espécies, nativas das Caraíbas, são arbustos ou pequenas árvores.
 Hemistylus : com 4 espécies, nativas do Neotropis.
 Hesperocnide : com apenas 2 espécies, uma ocorre desde a Califórnia ao México e a outra no Hawaii. São plantas anuais com pelos urticantes e tricomas bem desenvolvidos.
 Hyrtanandra  (sin.: Gonostegia e Memorialis ): contém 3 espécies, nativas da Ásia e Austrália.
 Laportea : com 22 a 28 espécies, de distribuição pantropical, são plantas herbáceas perenes e pequenos arbustos pilosos, dotados de pelos urticantes.
 Lecanthus : contém 3 espécies, nativas das regiões tropicais e subtropicais do leste da África e leste da Ásia; todas as espécies ocorrem na China.
 Leucosyke : contém cerca de 35 espécies, dos trópicos da Ásia e das ilhas do Pacífico.
 Maoutia : contém cerca de 15 espécies, nativas das regiões subtropicais e tropicais da Ásia e das ilhas do Pacífico. São arbustos e pequenas árvores.
 Meniscogyne : com 2 espécies, nativas do Sueste da Ásia.
 Metatrophis : contém apenas uma espécie:
 Metatrophis margaretae : é um endemismo do atol de Tubuai.
 Musanga : contém 2 espécies das regiões tropicais África. São espécies arbóreas.
 Myrianthus : contém cerca de 7 espécies, nativas das regiões tropicais da África. São arbustos e árvores.
 Myriocarpa : com 5 a 18 espécies, nativas do Neotropis.
 Nanocnide : contém apenas 2 espécies, das regiões temperadas do leste da Ásia. São plantas herbáceas perenes, dotadas de pelos urticantes.
 Neodistemon : contém apenas uma espécie:
 Neodistemon indicum : com área de distribuição natural que se estende da Índia às ilhas do Pacífico. É uma espécie herbácea perene.
 Neraudia : com 5 a 7 espécies, nativas do Hawaii.
 Nothocnide : com 5 espécies, nativas principalmente do arquipélago indonésio, com algumas da Austrália.
 Obetia : com 8 espécies, nativas das regiões tropicais e do sul da África, Madagáscar e das ilhas Mascarenhas. São árvores e arbustos, maioritariamente com pelos urticantes.
 Oreocnide : com cerca de 18 espécies, nativas do trópicos e sub-trópicos do leste da Ásia e da Nova Guiné. São arbustos e árvores perenifólios.
 Parietaria : contém cerca de 20 espécies, distribuídas pelas regiões tropicais e subtropicais.
 Pellionia : com 60 a 70 espécies, são plantas herbáceas e pequenos arbustos das regiões sub-tropicais e tropicais da Ásia e das ilhas do Pacífico.
 Petelotiella : contém apenas uma espécie:
 Petelotiella tonkinensis  nativa do sueste da Ásia, dotadas de pelos urticantes.
 Phenax : com cerca de 12 espécies, nativas do Neotropis. São plantas herbáceas perenes ou pequenos arbustos, arbustos e árvores.
 Pilea ): contém de 250 a 600 espécies, com distribuição cosmopolita nos trópicos e sub-trópicos; raramente ocorrem em regiões de clima temperado. São maioritariamente plantas herbáceas perenes ou pequenos arbustos, raramente arbustos.
 Pipturus : com cerca de 40 espécies, nativas da China, Taiwan, Indonésia, Japão (ilhas Ryukyu), Malásia, norte da Austrália, Madagáscar, ilhas Mascarenhas e ilhas do Pacífico (Hawaii, Polinésia). São arbustos ou árvores perenifólias.
 Poikilospermum : contém cerca de 27 espécies asiáticas e australianas; nativas desde a região Sino-Himalaia pela Malásia até ao arquipélago de Bismarck. São arbustos ou grandes lianas, que frequentemente crescem subindo pelas árvores ou são epífitas.
 Pourouma : com cerca de 50 espécies , distribuídas pelo Neotropis.
 Pouzolzia  (incluindo Gonostegia ): com cerca de 40 espécies, tem distribuição pantropical.
 Procris : contém cerca de 20 espécies, nativas das regiões temperadas quentes e tropicais do Velho Mundo.
 Rousselia : contém 2 espécies.
 Sarcochlamys : contém apenas uma espécie:
 Sarcochlamys pulcherrima : com distribuição alargada nas regiões tropicais da Ásia desde o leste dos Himalaias ao arquipélago Malaio.
 Sarcopilea : contém apenas uma espécie:
 Sarcopilea domingensis : este endemismo ocorre apenas na República Dominicana (ilha Hispaniola) e é uma espécie suculenta com folhas em rosetas, similar a Aeonium.
 Soleirolia : contém apenas uma espécie:
Soleirolia soleirolii : nativa da Sardenha e Córsega; é uma planta naturalizada em muitas partes do mundo. É uma planta herbácea perene usada como planta ornamental.
 Touchardia : contém uma ou mais espécies, nativo do Hawaii.
 Urera : com cerca de 87 espécies, tem distribuição pantropical.
 Urtica : contém cerca de 30 a 50 espécies; ocorrem principalmente nas zonas temperadas e nas zonas montanhosas dos trópicos. Estas plantas herbáceas perenes ou anuais, por  vezes arbustos, apresentam pêlos urticantes.

Patologias
As Urticaceae são susceptíveis a varias fitopatologias bacterianas, virais e fúngicas e ao ataque por nemátodos parasitas, entre as quais:
 Mancha bacteriana das folhas, causada por Xanthomonas campestris que afecta Pellionia, Pilea e outros géneros;
 Antracnose, uma doença fúngica causada por Colletotrichum capsici que afecta Pilea;
 Mancha foliar miroteciana, uma doença fúngica causada por Myrothecium roridum que afecta plantas do grupo Urticaceae, bem como outras angiospérmicas;
 Queima foliar, uma doença causada por Phytophthora nicotianae que afecta Pilea;
 Uma doença foliar causada por Athelia rolfsii que afecta Pellionia e Pilea.

Distribuição no Brasil 
No Brasil, ocorrem 13 gêneros e 102 espécies, das quais 25 são endêmicas. O gênero de maior destaque na flora brasileira é a Cecropia, onde estão as espécies conhecidas popularmente por embaúbas, que são típicas de formações de clareiras no interior de florestas.

A  família Urticaceae é encontrada em grande parte do território brasileiro, nos seguintes domínios fitogeográficos: Amazônia, caatinga, Mata Atlântica e Pantanal.

As espécies brasileiras são encontradas em diferentes tipos de vegetação, sendo elas: cerrado, floresta ciliar ou galeria, floresta de várzea, floresta estacional decidual, floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila (= floresta pluvial), floresta ombrófila mista, restinga, savana amazônica, vegetação sobre afloramentos rochosos.

A família Urticaceae ocorre em todo o território brasileiro:

Algumas espécies do gênero Cecropia são cultivadas como ornamentais, principalmente na arborização de áreas urbanas, assim como os gêneros Elastotema (peliônia-cetim) e Pilea que são cultivados por apresentarem folhagem ornamental. Duas espécies que apresentam também valor econômico é o rami (Boehmeria nivea), cultivada em diversas partes do mundo, inclusive no sul do Brasil, e Urtica dioica, devido a qualidade das fibras que elas têm.

O gênero Cecropia é o gênero que se destaca no território brasileiro. Suas espécies são conhecidas popularmente como embaúbas e geralmente fazem formações secundárias ou clareiras no interior de florestas.

Referências

Bibliografia
 
 
 Beschreibung der Familie der Urticaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Beschreibung und Systematik)
 Kenneth J. Sytsma, Jeffery Morawetz, J. Chris Pires, Molly Nepokroeff, Elena Conti, Michelle Zjhra, Jocelyn C. Hall, Mark W. Chase: Urticalean rosids: circumscription, rosid ancestry, and phylogenetics based on rbcL, trnL-F, and ndhF sequences. In American Journal of Botany, Band 89, Nr. 9, 2002, S. 1531–1546, doi:10.3732/ajb.89.9.1531.
 Die Familien der Urticaceae im alten Umfang und der Cecropiaceae bei DELTA. (Abschnitt Beschreibung)
 Chen Jiarui, Lin Qi, Ib Friis, C. Melanie Wilmot-Dear, Alex K. Monro: Urticaceae. In: Wu Zhengyi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (ed.): Flora of China. Volume 5: Ulmaceae through Basellaceae. Science Press/Missouri Botanical Garden Press, Beijing/St. Louis 2003, ISBN 1-930723-27-X, p. 76 flora.huh.harvard.edu (PDF) efloras.org (englisch).
 David E. Boufford: Urticaceae. In: Flora of North America Editorial Committee (editor): Flora of North America North of Mexico. Volume 3: Magnoliophyta: Magnoliidae and Hamamelidae. Oxford University Press, New York/Oxford u. a. 1997, ISBN 0-19-511246-6, pp. 400–401 (online: online).
 Julisasi T. Hadiah, Barry J. Conn, Christopher J. Quinn: Infra-familial phylogeny of Urticaceae, using chloroplast sequence data. In: Australian Systematic Botany. Band 21, Nr. 5, 2008, S. 375–385, doi:10.1071/SB08041.
 David John Mabberley: The Plant Book. A portable dictionary of the higher plants. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 1987, ISBN 0-521-34060-8.
 Kenneth J. Sytsma, Jeffery Morawetz, J. Chris Pires, Molly Nepokroeff, Elena Conti, Michelle Zjhra, Jocelyn C. Hall, Mark W. Chase: Urticalean rosids: circumscription, rosid ancestry, and phylogenetics based on rbcL, trnL-F, and ndhF sequences. In: American Journal of Botany. Band 89, Nr. 9, 2002, S. 1531–1546, doi:10.3732/ajb.89.9.1531. (Abschnitte Beschreibung und Systematik)
 Alex Monro: Neotropical Urticaceae. 2009 bei W. Milliken, B. Klitgård, A. Baracat (Hrsg.): Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics. abgerufen am 19. April 2013 (Abschnitte Beschreibung, Verbreitung und Systematik)
 Auguste von Roeßler-Lade: Ein Dornröschen der Cultur. In: Die Gartenlaube. Heft 12, 1878 (Texto integral em Wikisource]).

Galeria

Ligações externas

  continuously updated.
 Don Herbison-Evans, Christine Ashe: Urticaceae in Australien (inglês)

 
Famílias de angiospérmicas